Miejscowości w USA:
 Lake Benton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Lake Benton (ang. Lake Benton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln